Le groupe A de le Copa América Centenario, qui se dispute aux États-Unis du 3 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à New York.

Les États-Unis, première de ce groupe, affronte le deuxième du groupe B, l'Équateur et la Colombie, deuxième, le premier du groupe B, le Pérou.

Description du groupe

Classement 
 

|}

Matchs

États-Unis - Colombie

Costa Rica - Paraguay

États-Unis - Costa Rica

Colombie - Paraguay

États-Unis - Paraguay

Colombie - Costa Rica

Homme du match

Buteurs et passeurs 
Le Colombien James Rodríguez termine meilleur buteur du groupe A en compagnie de l'Américain Clint Dempsey.
L'Américain Clint Dempsey termine meilleur passeur du groupe A en compagnie du Colombien Edwin Cardona.

2 buts 
  James Rodríguez
  Clint Dempsey
 
1 but 
  Cristián Zapata
  Jermaine Jones
  Bobby Wood
  Graham Zusi
  Carlos Bacca
  Víctor Ayala
  Johan Venegas
  Frank Fabra
  Celso Borges
  Marlos Moreno

2 passes 
  Clint Dempsey
  Edwin Cardona

1 passe 
  James Rodríguez
  Gyasi Zardes
  Celso Borges
  Bryan Oviedo
  Juan Cuadrado

Notes et références

Voir aussi 
 Copa América Centenario

Copa América Centenario